Schranke steht für:

 Schlagbaum, eine Beschrankung eines Verkehrswegs, siehe Schranke
 ein einfaches Hindernis zu Absicherung, siehe Absperrung (Straßenverkehr)
 eine technische Einrichtung, siehe Lichtschranke
 die Begrenzung eines mathematischen Objekts, siehe Schranke (Mathematik)
 die Grenzen für die Ausübung von Grundrechten, siehe unter Schranke (Recht)  
 Schranken des Urheberrechts
 Reglementierung von Verhaltensweisen, siehe auch Tabu
 in der Medizin eine physiologische Barriere, siehe Schranke (Medizin)

Schranken steht für:
 Polizeiruf 110: Schranken, Fernsehfilm von Richard Engel aus dem Jahr 1982

Siehe auch: